Hilfsdiesel bezeichnet:
 einen Schiffsdieselmotor
 einen Dieselhilfsantrieb beim Oberleitungsbus
 einen Hilfsdiesel (Diesellokomotive), der bei Diesellokomotiven beim Aufrüsten zum Betrieb des Dampfheizkessels und als Kompressor zur Luftversorgung genutzt wird